Letiště „Solidarity“ Szczecin-Goleniów je letiště v Polsku, (, kód IATA: SZZ, kód ICAO: EPSC), položené 33 km na severo-východ od Štětína, poblíž města Goleniów.

Statistiky leteckého provozu 

,

Letecká spojení 
 LOT Polish Airlines (Varšava)
 Norwegian Air Shuttle (Oslo)
 Ryanair (Londýn-Stansted, Dublin, Bristol, Edinburgh, Liverpool, Varšava)
 Wizz Air (Oslo, Stavanger)

Charterové lety 
 Antalya
 Hurghada
 Šarm aš-Šajch
 Tunis

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
   

Szczecin
Doprava v Západopomořanském vojvodství
Doprava ve Štětíně
Stavby v Západopomořanském vojvodství